{| class="infobox football" style="width: 16em; text-align: center;"
|-
! style="font-size: 16px;" | 1-й дивизион  Бельгия
|-
|
|-
| style="font-size: 11px; line-height: 15px;" |
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Текущий сезон
|-
| style="font-size: 12px;" | 2010—2011  <small>|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Страна|-
| style="font-size: 12px;" |  Бельгия
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Число команд|-
| style="font-size: 12px;" | 9 (Регулярный чемпионат)
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Действующий чемпион|-
| style="font-size: 12px;" |Спиру Шарлеруа
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Победитель|-
| style="font-size: 12px;" |Спиру Шарлеруа
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Официальный сайт|-
| style="font-size: 12px;" | 
|-
|}

 Участники 

 Плей-Офф 
Серии четвертьфиналов и полуфиналов проходят до двух побед, финал до трех

 Места в Еврокубках 
Евролига
 Спиру Шарлеруа (лицензия Б, чемпион)-квалификация'''

Соревнования по баскетболу в Бельгии
2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе
Чемпионаты Бельгии